Малица:

 Малица — река в Тверской области России, левый приток реки Тверца.
 Малица (одежда) — мужская одежда народов Крайнего Севера (ненцев, частично распространена у коми и хантов).

Примечания